Richard-Wagner-Straße 7 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Richard-Wagner-Straße 7 in Chemnitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Kappel #Streichungen von der Denkmalliste
 Richard-Wagner-Straße 7–13 in Frankfurt, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Nordend (L–Z)
 Richard-Wagner-Straße 7 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum
 Richard-Wagner-Straße 7 (München)
 Richard-Wagner-Straße 7 in Rostock, siehe Liste der Baudenkmale in Rostock #Ehemalige Denkmale